«Terra Incognita» — четвертий студійний альбом німецького симфонічного фольк-метал-гурту Coronatus. Реліз відбувся 18 листопада 2011 через лейбл Massacre Records.

Список композицій

Учасники запису 
Ада Флечтнер — вокал
Марейке Макош — вокал
Мат Курт — барабани
Зімон Хассемер — клавіші
Арія Кераматі Норі — гітари
Дірк Баур — бас-гітара

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка гурту Coronatus на MySpace 
 Офіційна сторінка гурту Coronatus на Facebook 

Альбоми Coronatus
Альбоми німецьких виконавців
Альбоми Massacre Records